Rezlutati deskanja na snegu na XIX. zimskih olimpijskih igrah.

Moški

Snežni kanal

Paralelni veleslalom

Ženske

Snežni kanal

Paralelni veleslalom 

2002
Športi Zimskih olimpijskih iger 2002